Хью де Куртене (; 1389 — 16 июня 1422) — английский аристократ, 12 граф Девон и 5-й барон Куртене с 1419 года. Участвовал в Столетней войне.

Биография 
Хью де Куртене был вторым сыном Эдуарда де Куртене, 11-го графа Девон, и его жены Мод Камойс. Он родился в 1389 году. В возрасте всего десяти лет Хью был посвящён в рыцари на коронации Генриха IV (13 октября 1399 года). После гибели старшего брата Эдуарда погиб в морском бою с французами (1418) и смерти отца (1419) он унаследовал семейные владения на юго-западе Англии и титулы графа Девон и барона Куртене. Так же, как его брат, Хью воевал на море: сначала в качестве капитана (1418), а потом — как королевский лейтенант (1419). граф умер уже в 1422 году, когда ему было всего 33 года. Наследником стал его сын Томас.

Семья 
Хью де Куртене был женат на Энн Тальбот, дочери Ричарда Толбота, 4-го барона Толбот, и Анкарет ле Стрейндж. В этом браке родился только один сын — Томас, 9/13-й граф Девон. Вдова графа позже вышла замуж во второй раз — за Джона Ботро.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Графы Девон
Кортни
Хью де Куртене, 5-й барон Куртене